Руфин (Rufinus) е име на:

 Когномен на римските фамилии Корнелии, Ветии, Куспии, Юнии
 Публий Корнелий Руфин, диктатор 333 пр.н.е.
 Публий Корнелий Руфин (консул 290 пр.н.е.), консул 290 и 277, диктатор 285 пр.н.е.
 Гай Ветий Косиний Руфин, консул 316 г.
 Ветий Руфин (консул 323 г.), консул 323 г.
 Луций Куспий Пактумей Руфин, консул 142 г.
 Куспий Руфин, консул 197 г.
 Авъл Юний Руфин, консул 153 г.
 Марк Юний Руфин Сабиниан, консул 155 г.

Други фамилии:
 Гай Вибий Руф Руфин, суфектконсул 16 г.
 Гай Вибий Руфин, суфектконсул 22 г.
 Тит Виний Руфин, консул 69 г.
 Луций Фадий Руфин, суфектконсул 113 г.
 Тит Салвий Руфин Миниций Опимиан, суфектконсул 123 г.
 Марк Антоний Руфин, консул 131 г.
 Апулей Руфин, суфектконсул 190 г.
 Авъл Триарий Руфин, консул 210 г.
 Луций Цезоний Овиний Руфин Манилий Бас, суфектконсул 280 г.
 Арадий Руфин, praefectus urbi на Рим, консул 311 г.
 Вулкаций Руфин, консул 347 г.; брат на Гала, майката на имп. Констанций Гал
 Флавий Руфин, преториански префект на Изтока, консул 392 г.

Вижте също 
 Руфини, патрициански клон на фамилията Корнелии през 4 век пр.н.е.
 Руфий
 Руф